Kutoarjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kutoarjo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kutoarjo, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar